Por Turner pode estar à procura de:

Pessoas
William Turner, pintor
Victor Turner, antropólogo
Ted Turner, empresário
Tina Turner, cantora

Localidades
Turner (Michigan)
Turner (Oregon)

Outros
Turner Broadcasting System

Desambiguação